Стефан Нилс Едвин Юхансон () е пилот от Формула 1.

Роден е на 8 септември 1956 г. във Векшьо, Швеция.

Кариера 
 1980 г. — шампион в британската Формула 3
 1980 г. — Дебют във Формула 1 с Шедоу; 0 точки
 1983 г. — Спирит Рейсинг; 0 точки
 1984 г. — Тирел, Толеман; 3 точки, шестнадесети
 1985 г. — Скудерия Ферари; 26 точки, седми
 1986 г. – Ферари; 23 точки, пети
 1987 г. — Макларън; 30 точки, шести
 1988 г. — Лижие; 0 точки
 1989 г. - Оникс; 6 точки, единадесети
 1990 г. – Оникс; 0 точки
 1991 г. - AGS, Футуърк; 0 точки

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Юхансон, Стефан